Municipio de Saratoga puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Saratoga (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Saratoga (condado de Wilson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Saratoga (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Saratoga (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Saratoga (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Saratoga (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Saratoga (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.
 Municipio de Saratoga (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Saratoga (condado de Howard, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.